2010 Голяма награда на Китай е 7-о за Голямата награда на Китай и шести кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 18 април 2010 година на пистата Шанхай в Шанхай, Китай.

Репортаж 
Преди кервана на Формула 1 да пристигне вече трима различни победители спечелиха първите три състезания – Фернандо Алонсо, Дженсън Бътън и Себастиян Фетел. Единият от тях обаче Дженсън Бътън спечели и това състезание в Китай при различно времеви условия. Втори на секунда и половина остана съотборникът му от Макларън, Луис Хамилтън. Трети остана пилота на Мерцедес ГП Нико Розберг за когото това е първи подиум. След него остана Фернандо Алонсо от Ферари на 4-та позиция. Той обаче направи фалстарт в началото на състезанието като е наказан по-късно за това, чрез преминаване през пит-лейна.

Естествено първата обиколка е взела и някой жертви. Витантонио Лиуци се завъртя когато започна на вали дъжд. Той заедно с Камуи Кобаяши и Себастиен Буеми са елиминирани още в началото на състезанието.

Седемкратния шампион Михаел Шумахер остана на разочороващото 10 позиция като това е един от най-лошия старт на кампанията за 2010. Голямата изненада поднесе руснакът Виталий Петров който завърши на 7-а позиция като това са първи точки за него след трите незавършили състезания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Китай